Jméno Jan Kopecký nese několik následujících osobností:

 Jan Kopecký (lední hokejista) (* 1979) – český hokejista
 Jan Kopecký (politik) (1896–1974) – československý politik
 Jan Kopecký (automobilový závodník) (* 1982) – český automobilový závodník, syn Josefa Kopeckého
 Jan Berwid-Buquoy (* 1946 jako Jan Kopecký) – český a německý politolog a historik
 Jan Kopecký (teatrolog) (1919–1992) – český teatrolog, překladatel, kritik, dramaturg a pedagog
 Jan Kopecký (biolog) (* 1950) – český vědec, profesor na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity
 Jan Kopecký (fotograf) (1846–????) –  (M. Kopecký (Kopetzky)) – vydavatel a fotograf z Vimperka